Catalaans voetbalelftal (mannen)
 Catalaans voetbalelftal (vrouwen)